Ulignanesi – abitanti di Ulignano (San Gimignano)
Ulignanesi – abitanti di Ulignano (Volterra)